Ел Сиркуло има више значења:

 Ел Сиркуло (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сиркуло (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику